Zeuxiades (Zeuxiades,  fou un escultor grec.

Era de l'escola de Lisip. El seu nom, esmentat per Plini, ha trobat confirmació en una inscripció a la base d'una estàtua de l'orador Hipèrides en la forma , la lectura correcte de la qual ( fou establerta per Visconti. Va viure vers 396 aC a 322 aC.

Referències 

Escultors de la Grècia clàssica